Zawody w boksie tajskim podczas World Games 2017 odbyły się w dniach 28–30 lipca we Wrocławiu. Zawody rozgrywały się w Hali „Orbita”.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2017 w sporcie
Boks tajski
Sport we Wrocławiu
Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017